Club Med (сокращение от  — средиземноморский клуб):
 Club Med — французская компания, международный туристический оператор, организующий отдых по системе «всё включено».
 Club Med — (по аналогии с названием компании-туроператора) неофициальное название сообщества государств средиземноморского региона. Состав сообщества чётко не обозначен. Основными членами считаются Франция, Италия, Испания, Португалия и Греция, иногда включается Турция, государства бывшей Югославии, Ирландия и Бельгия.